Михаил Иванович Калинин: Калинин, Михаил Иванович (1875—1946) — российский революционер, советский государственный и партийный деятель, «всесоюзный староста».
 Калинин, Михаил Иванович (род. 1954) — российский дипломат.